Лахт (; в переводе на русский язык — «залив») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Лахт, Сандер (род. 1991) — эстонский футболист.
 Лахт, Уно (1924—2008) — эстонский поэт, прозаик и публицист.